Пајндејл има више значења:
 Пајндејл (Аризона)
 Пајндејл (Вајоминг)